Wildi ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Wildi (* 1949), Schweizer Maler und Zeichner
 Ernst Wildi (1878–1939), Schweizer Pädagoge 
 Ingrid Wildi Merino (* 1963), Schweizer Künstlerin
 Marianne Wildi (* 1965), Schweizer Bankmanagerin
 Max Wildi (1904–1982), Schweizer Anglist und Hochschullehrer
 Samuel Wildi (1825–1905), Schweizer Richter und Politiker
 Tobias Wildi (* 1973), Schweizer Historiker, Archivar und Unternehmer